Mantowate
 Diabły morskie – film z 1953 roku